Теплоэлектроцентраль № 5 (ТЭЦ-5):
 Закамская ТЭЦ-5 — в Краснокамске Пермского края.
 Кентауская ТЭЦ-5 — в городе Кентау (Казахстан)
 Киевская ТЭЦ-5 — в Киеве (Теличка).
 Кировская ТЭЦ-5 — в Кирове.
 Минская ТЭЦ-5 — возле г.п. Руденск.
 Новосибирская ТЭЦ-5 — в Новосибирске.
 Омская ТЭЦ-5 — в Омске.
 Правобережная ТЭЦ — в Санкт-Петербурге.
 Саратовская ТЭЦ-5 — в Саратове.
 Харьковская ТЭЦ-5 — в пгт Подворки.

См. также 
 ТЭЦ (значения)